El Torno (gemeente in Bolivia), gemeente in de Boliviaanse provincie Andrés Ibáñez
El Torno (Santa Cruz), een plaats in deze gemeente in departement Santa Cruz
El Torno (Cáceres), gemeente in de Spaanse provincie Cáceres
El Torno (Jerez de la Frontera), een plaats in de Spaanse gemeente Jerez de la Frontera

Zie ook
Torno